Белобрюхий опоссум () — вид млекопитающих из семейства опоссумов. Обитает на территории Бразилии, Боливии, Аргентины, Парагвая и Уругвая. Питается фруктами, беспозвоночными и мелкими позвоночными животными. Живёт в чрезвычайно разнообразных местах обитания. Это наземный территориальный вид, иногда живущий на деревьях.

Примечания 

Обыкновенные опоссумы
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1840 году